Э́мбер Дон Сти́венс-Уэст (; 7 октября 1986, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американская  и . Стивенс стала известной благодаря роли в сериале «Университет».

Биография 
Стивенс родилась в Лос-Анджелес, Калифорния. Она является дочерью актера и диктора радио Шейда Стивенс и бывшей модели Беверли Каннингем. У неё есть младшая сестра по имени Чайна Роуз Стивенс. Она училась в средней школе Беверли-Хиллз. Её мать афро-американка и частично команчи.

Карьера 
Стивенс известна прежде всего как Эшли Говард на ABC Family, а также роли Майи Диксон в фильме «Мачо и ботан 2».

Личная жизнь 
С 5 декабря 2014 года Стивенс замужем за актёром Эндрю Дж. Уэстом, с которым она встречалась 5 лет до их свадьбы. У супругов есть две дочери — Эйва Лавёрн Уэст (род. 07.10.2018) и Вайнона Мари Уэст (род. август 2021).

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Выпускники Средней школы Беверли-Хиллз
Киноактрисы США